Paul Rudolph (1858-1935) est un opticien allemand.
 Paul Rudolph (1918-1997) est un architecte américain.
 Paul Rudolph (né en 1947) est un guitariste canadien.